El término batará plomizo puede referirse a:

 batará plomizo, el nombre común del ave Thamnophilus atrinucha en Nicaragua;

 batará plomizo, el nombre común del ave Thamnophilus punctatus en Colombia y Costa Rica.

 batará plomizo, el nombre común del ave Thamnophilus caerulescens en Paraguay.